Bremen steht für eine Stadt und ein Bundesland:
 Freie Hansestadt Bremen, ein Bundesland in Deutschland, bestehend aus den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven
 Bremen, die Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes

Bremen steht für historische Gebiete um die Stadt Bremen:
 Erzbistum Bremen (787–1648), ein ehemaliges katholisches Bistum
 Erzstift und Herzogtum Bremen (1000–1648), weltliches Herrschaftsgebiet der Bischöfe von Bremen
 Herzogtum Bremen (1648–1715), Bestandteil des Reichsterritoriums Bremen-Verden

Bremen steht für sonstige Orte in Deutschland:
 Bremen (Ense), ein Ort der Gemeinde Ense, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Bremen (Hohentengen), ein Ort der Gemeinde Hohentengen im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Bremen, ein Teilort in der Gemeinde Amtzell im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bremen (Geisa), ein Stadtteil der Stadt Geisa im Wartburgkreis, Thüringen
 Bremen (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bremen ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bremen (Alabama), eine Stadt im Cullman County, Alabama
 Bremen (Georgia), eine Stadt im Haralson County, Georgia
 Bremen (Jo Daviess County, Illinois), ein Ort im Jo Daviess County, Illinois
 Bremen (Randolph County, Illinois), ein Ort im Randolph County, Illinois
 Bremen (Indiana), eine Stadt im Marshall County, Indiana
 Bremen (Kentucky), ein Ort im Muhlenberg County, Kentucky
 Bremen (Maine), eine Ortschaft im Lincoln County, Maine
 Bremen (Ohio), eine Stadt im Fairfield County, Ohio
 New Bremen (New York) in Lewis County
 New Bremen (Ohio) in Auglaize County
 Bremen Township, mehrere Verwaltungseinheiten in den USA

Bremen ist ein Familienname:
 Bremen (Familienname), der Familienname Bremen
 Meyer von Bremen, Familienname
 Bremen (bremisches Adelsgeschlecht)
 Bremen (mecklenburgisches Adelsgeschlecht)
 Bremen (westfälisches Adelsgeschlecht)

Bremen ist der Name mehrerer Schiffe:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Bremen
 zivile Schiffe:
 Leuchtschiff Bremen (1853), eine hölzerne Galiot
 Bremen (Schiff, 1858), ein Dampfer des Norddeutschen Lloyd
 Bremen (Schiff, 1897), ein Doppelschraubendampfer des Norddeutschen Lloyd
 Bremen (1923), ein Doppelschraubendampfer des Norddeutschen Lloyd, gebaut als Prinzess Irene
 Bremen (Schiff, 1902) (1926–1930), ein Frachtsegelschulschiff des Segelschiffsreederei Seefahrt / Norddeutschen Lloyd
 Bremen (U-Boot), ein deutsches Handels-U-Boot im Ersten Weltkrieg
 Bremen (Schiff, 1929), ein Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd
 Bremen (Schiff, 1931), ein Seenotrettungskreuzer, umgebaut 1953 aus dem Motorrettungsboot Konsul Kleyenstüber
 Bremen (Schiff, 1939), ein Turbinenschiff des Norddeutschen Lloyd
 Bremen (Schiff, 1990), ein Kreuzfahrtschiff von Hapag-Lloyd, gebaut als Frontier Spirit
 MCL Bremen (2010), ein Mehrzweck-Containerschiff der Reederei Rudolf Schepers
 Bremen (Schiff, 1993), ein Seenotrettungskreuzer
 TK Bremen (1982), ein Stückgutfrachter
 AM Bremen (2012), ein Massengutfrachter für Erztransporte der Arcelor Mittal unter der Flagge Panamas
 Feuerschiff Bremen, gebaut 1874 als Feuerschiff Weser (Schiff, 1874)
 Feuerschiff Bremen II, gebaut 1906 als Feuerschiff Jasmund
 Kriegsschiffe:
 Bremen (Schiff, 1842), eine Radkorvette der Reichsflotte
 Bremen-Klasse (1903), eine Klasse von Kleinen Kreuzern der Kaiserlichen Marine
 SMS Bremen, ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 F122 (Bremen-Klasse), eine Klasse von Fregatten der Deutschen Marine
 Bremen (F 207), das Typschiff der gleichnamigen Klasse von Fregatten

Bremen ist der Name folgender Flugzeuge:
 Bremen (Flugzeug), ein Flugzeug, mit dem 1928 der Atlantik überquert wurde
 Bremen (Lufthansa), ein Traditionsname für Flugzeuge der Lufthansa

Bremen steht außerdem für:
 regional für Bremsen 
 Bremeninsel, eine Insel in der Antarktis
 Bremen Line, eine US-amerikanische / deutsche Reederei (von 1847 bis 1857)
 (6320) Bremen, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Bremen (Manga), ein Manga von Umezawa Haruto
 Bremen (Schriftart), eine Schriftart von Richard Richard Lipton nach Plakatentwürfen von Ludwig Hohlwein
 Bremen Sport Equipment, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 ESM-1 Bremen, das erste europäische Service-Modul (ESM) für die US-amerikanische Orion-Raumkapsel

Siehe auch:

 Brehmen
 Breemen
 Bermen
 Bremer Schiff